Мосеев — фамилия.

Известные носители:
 Мосеев, Иван Иванович (род. 1965) — российский журналист, бывший директор НОЦ «Поморский институт коренных и малочисленных народов».
 Мосеев, Леонид Николаевич (род. 1952) — советский легкоатлет, заслуженный мастер спорта.
 Мосеев, Михей Андреевич (1848—?) — купец 2-й гильдии, депутат Государственной думы Российской империи IV-го созыва от Нижегородской губернии.